Адхунтас де Ариба има више значења:
 Адхунтас де Ариба (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Адхунтас де Ариба (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику